Alice z Kalábrie (Alicia Maria Teresa Francesca Luisa Pia Anna Valeria of Bourbon-Parma; 13. listopadu 1917, Vídeň, Rakousko-Uhersko – 28. března 2017, Madrid, Španělsko) se narodila jako dcera parmského vévody Eliáše a arcivévodkyně Marie Anny Rakouské. Sňatkem s vévodou Alfonsem se stala kalábrijskou vévodkyní. Od roku 1936 nosila titul španělská infantka a podílela se na některých aktivitách španělské královské rodiny. Sňatkem byla poloviční tetou španělského krále Juana Carlose. Byla také sestřenicí bulharského cara Borise III. a a poloviční sestřenicí velkovévody Jana Lucemburského, Oty Habsburského a rumunské královny Anny. V době své smrti byla poslední žijící vnučkou vévody Roberta I. Parmského z prvního manželství.

Manželství a potomci 
Alice se 16. dubna 1936 ve Vídni, Rakousku, provdala za Alfonsa, vévodu z Kalábrie (1901–1964), svého druhého bratrance a nejstaršího syna Karla Bourbonsko-Sicilského a jeho manželky Mercedes. Alice měla s Alfonsem tři děti, sedmnáct vnoučat a třicet osm pravnoučat:

 Princezna Tereza Marie Bourbon-Obojí Sicílie, vévodkyně ze Salerna (6. února 1937), 16. dubna 1961 se provdala za Iñiga Moreno y Arteaga, 12. markýze z Lauly.
 Karel, vévoda z Kalábrie (16. ledna 1938 – 5. října 2015), v květnu 1965 se oženil s Annou Orleánskou.
 Princezna Inés Marie Bourbon-Obojí Sicílie, vévodkyně ze Syrakus (18. února 1940), 21. ledna 1965 se provdala za Dona Luise de Morales y Aguado.

Tituly, oslovení, vyznamenání a znak

Tituly a oslovení 
 1917–1936: Její královská Výsost princezna Alice Bourbonsko-Parmská
 1936–1960: Její královská Výsost infantka Alice Španělská, princezna bourbonsko-parmská
 1960–1964: Její královská Výsost vévodkyně z Kalábrie
 1964–2017: Její královská Výsost vévodkyně vdova z Klábrie, španělská infantka

Vyznamenání 
 Řád královny Marie Luisy
 Řád konstantiniánských rytířů sv. Jiří

Znak

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Obojí Sicílie
Bourbon-Parma
Kalábrijské vévodkyně
Pretendenti
Narození ve Vídni
Narození 13. listopadu
Narození v roce 1917
Úmrtí v Madridu
Úmrtí 28. března
Úmrtí v roce 2017
Ženy